El término pinzón enmascarado puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Poephila personata.

 El nombre común de la especie de ave Coryphaspiza melanotis en Perú.